Klawiatura – zestaw klawiszy (przycisków), występujący w różnych urządzeniach
 Klawiatura – skała na Wyżynie Częstochowskiej w miejscowości Mirów
 Keyboard – pol. "klawiatura" – elektryczny lub elektroniczny instrument klawiszowy